Wrangler (jeans), een Amerikaans merk van jeans en andere kleding
 Wrangler (Jeep), een SUV van het Amerikaanse automerk Jeep
 Wrangler (Universiteit van Cambridge), een student aan de Universiteit van Cambridge die in het derde jaar van de undergraduate studie wiskunde first-class honours behaalt
 een persoon die die zich, in het Wilde Westen bijvoorbeeld, over paarden of andere dieren ontfermde; synoniem voor cowboy
 Wranger (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1960
 de naam van verschillende Amerikaanse sportteams, waaronder:
 Arizona Wranglers, een voormalige American footballploeg
 Austin Wranglers, een voormalige gridiron footballploeg
 Las Vegas Wranglers, een voormalige ijshockeyploeg

Personen 
 Jack Wrangler, pseudoniem van John Robert Stillman (1946-2009), Amerikaans pornoacteur, theaterproducent en -regisseur

Zie ook 
 Wrangel (doorverwijspagina)
 Wrangell, een stadje in de Amerikaanse staat Alaska
 Wrangle, een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Lincolnshire